О́льга Анато́льевна Ка́рлова (род. 14 мая 1957 года, Абакан, Хакасская АО, Красноярский край, СССР) — советский и российский государственный деятель, философ, литературовед, журналист.

Кандидат филологических наук (1990), доктор философских наук (2001), профессор. Одна из авторов Енисейского энциклопедического словаря (1997) по разделам литературы и литературной критики XX века.

В 2008—2012 годах — заместитель губернатора Красноярского края — заместитель председателя Правительства Красноярского края.

Ректор Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева с 11 июня 2013 года по 11 марта 2014.

С 22 декабря 2014 года по 27 июня 2016 года — заместитель главы города Красноярска по социальным вопросам (молодёжная политика, социальная защита населения, образование, спорт, культура).

Биография и трудовая деятельность 
Родилась 14 мая 1957 года в Абакане в семье писателя и журналиста А. И. Чмыхало. Старший брат — филолог Б. А. Чмыхало.

В 1978 году окончила Красноярский государственный педагогический институт по специальности «Философия». После окончания работала на должности инструктора отдела пропаганды и агитации, а также заведующей информационно-методическим центром Центрального РК ВЛКСМ города Красноярска.

С 1981 по 1987 — инструктор отдела комсомольских организаций, заведующая лекторской группой отдела пропаганды и культурно-массовой работы Красноярского краевого комитета ВЛКСМ, заведующая отделом комсомольской жизни, заместитель редактора газеты «Красноярский комсомолец».

С 1987 по 1990 год — аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС.

В 1990 году в Академии общественных наук при ЦК КПСС под научным руководством кандидата педагогических наук А. Н. Чирвы защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук по теме «Советская литература и гуманистическая концепция современности» (Специальность 10.01.02 — Литература народов СССР / советского периода) Официальными оппонентами выступали доктор филологических наук, профессор В. И. Воронов и кандидат филологических наук В. В. Дементьев.
   
С 1990 по 1995 год — старший преподаватель, доцент (с 1993 года), заведующая кафедрой эстетического образования Красноярского государственного университета.

В 1995 году — проректор по международным и межвузовским связям Красноярского государственного института искусств.

С 1995 по 1997 год — помощник директора по связям со СМИ и рекламе Красноярского филиала АКБ «Столичный банк сбережений».

С 1997 по 1999 год — начальник управления информации и связей с общественностью Администрации города Красноярска.

С 1999 по 2000 год — доцент и заведующая кафедрой теории и истории культуры, и. о. декана факультета искусствоведения и культурологии Красноярского государственного университета.

С 2000 по 2003 год — директор — главный редактор муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты „Городские новости“».

В 2001 году в Сибирской государственной аэрокосмической академии имени академика М. Ф. Решетнёва защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Миф и мифологическое сознание: Гносеологические и онтологические основания». (Специальность 09.00.01. — Онтология и теория познания); научный консультант — В. И. Жуковский.

С 2003 года — профессор кафедры теории культуры и социально-культурной деятельности Красноярского государственного университета.

С 2003 по 2004 год — директор по корпоративной политике, связям с общественностью и СМИ Центрального аппарата, директор по корпоративной политике и персоналу ОАО АКБ «Росбанк».

С октября 2004 года по июль 2008 года — советник губернатора, затем заместитель губернатора Красноярского края А. Г. Хлопонина.

С июля 2008 года — заместитель губернатора Красноярского края — заместитель председателя Правительства Красноярского края по социальным вопросам.

С января 2010 года — исполняющая обязанности заместителя Губернатора Красноярского края — заместителя председателя Правительства Красноярского края.

С марта 2010 года по август 2012 года — заместитель губернатора Красноярского края — заместитель председателя Правительства Красноярского края. Занималась на этом посту информационной политикой, разработкой краевых программ в области поддержки семьи и детей, а также проведением противоэпидемических мероприятий.

С 22 августа 2012 года по 11 июня 2013 года — исполняющая обязанности ректора Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева. Вхождение в должность было связано со скандалом, возникшим по причине нечестной борьбы и с нарушением законодательства.

С 11 июня 2013 года по 11 марта 2014 года — ректор Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева. Покинула свой пост в начале марта 2014 года. Официальной причиной её ухода было названо состояние здоровья. В начале апреля в Минобрнауки согласовали её увольнение и официально назначили исполняющим обязанности ректора Валерия Ковалевского. Приказ вступил в силу 5 апреля 2014 года.

С апреля 2014 года — глава Фонда развития Сибири.

С 22 декабря 2014 года по 27 июня 2016 года — заместитель главы города Красноярска по социальным вопросам (молодёжная политика, социальная защита населения, образование, спорт, культура).

В 2012–2014 годах — председатель Учёного совета, главный редактор «Вестника КГПУ». Член редакционной коллегии научного журнала «Северные архивы и экспедиции».

Член-корреспондент Муниципальной академии Российской Федерации; член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств.

Член объединённого диссертационного совета Д 999.029.02 Сибирского федерального университета и Тувинского государственного университета. Член диссертационного совета Д 212.099.17 при Сибирском федеральном университете.

Научные труды

Диссертации

Монографии

Тезисы на международных конференциях 
 Карлова О. А. Духовно-культурные константы развития Сибири. // Сибирь в XXI веке: альтернативы и прогнозы развития. — Красноярск:КрасГУ, 2003.

Статьи 

 на русском языке

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 на других языках

Отзывы 
А. В. Усс, председатель Законодательного собрания Красноярского края:
Я уверен, что Ольга Анатольевна Карлова — это достойная кандидатура на должность исполняющего обязанности ректора Красноярского государственного педагогического университета. Во-первых, она, что называется, наша, из Красноярска…. Во-вторых, она ученый. Много лет занималась научной работой, несмотря на управленческую деятельность. В-третьих, имеет большой административный опыт, который, без сомнения, будет востребован на новой должности. И самое главное — я считаю правильным, что в данной неоднозначной ситуации Министерство образования России приняло решение назначить её исполняющей обязанности ректора университета. У Ольги Анатольевны будет время, чтобы показать себя на этой должности, а коллектив университета, в свою очередь, будет оценивать её деятельность на грядущих выборах ректора.

Л. В. Кузнецов, губернатор Красноярского края:
Поэтому в текущем году (2014) мы должны будем настроить наш главный центр подготовки учительских кадров — педагогический университет, Ольга Анатольевна Карлова смогла решить немало важных задач для формирования адекватной программы развития вуза. Новый руководитель, которого нам нужно будет определить в ближайшее время, должен будет стабилизировать работу коллектива и перейти к главному — подготовке педагогов для школы XXI века.

Примечания

Ссылки 

 Клешко А. М. Ураган по имени Карлова// Сибирское агентство новостей, 20.08.2012

Философы XXI века
Философы России
Выпускники Красноярского педагогического университета
Преподаватели Красноярского педагогического университета
Преподаватели Сибирского федерального университета
Ректоры вузов Красноярска
Авторы энциклопедий и словарей
Философы Красноярска
Журналисты Красноярска